Ми́рко Сврчек (, 11 октября 1925 — 29 апреля 2017) — чешский , известный специалист по дискомицетам.

Биография 
Родился в Праге 11 октября 1925 года. Учился в Карловом университете в Праге, окончил его в 1949 году. С 1946 года связан с ботаническим отделением Национального музея в Праге.

Первые работы опубликовал в 1942—1943 годах, в них описывал виды Volvariella и Entoloma rhodopolium, обнаруженные им в окрестностях Праги. В 1964 году защитил диссертацию кандидата биологических наук.

Миколог широкого профиля, Сврчек исследовал агариковые грибы, миксомицеты, гастеромицеты, дискомицеты, лишайники, пиреномицеты, несовершенные грибы на растениях и древесины. В 1958 году подготовил первый том «Флоры ЧСР», для которого провёл монографическую обработку Hymenogastrales, Hysterangiales, Melanogastrales. В 1960 году напечатал монографию Tomentella и близких родов.

Наиболее известны работы Сврчека по дискомицетам. Он активно переписывался со специалистами по этой группе, в частности, с Ричардом Корфом и Ричардом Деннисом. Первая работа по дискомицетам Чехии была опубликована им в 1947 году. Сврчек провёл ревизии дискомицетов, описанных ранее Йозефом Веленовским: в 1954 году напечатал ревизию Orbilia, в 1976 году — Peziza, в 1979 году — оперкулятных дискомицетов, в 1985 году — иноперкулятных дискомицетов. В 1981 году подготовил «Каталог оперкулятных дискомицетов Чехословакии». Многие его работы впоследствии переводились на английский язык.

В 1992 году официально покинул состав сотрудников Национального музея Праги, однако продолжил заниматься исследовательской деятельностью. В Музее в настоящее время храняются несколько десятков тысяч образцов грибов, собранных Сврчеком.

Скончался 29 апреля 2017 года в возрасте 91 года.

Некоторые научные публикации

Роды грибов, названные именем М. Сврчека 
 
  —

Литература

Примечания